Abrigo generalmente se refiere a la prenda de vestir que baja por debajo de las caderas y se abrocha al frente con botones y a veces también con cinturón; (también es llamado gabán o sobretodo). Además, abrigo puede hacer referencia a:
 Abrigo (álbum), álbum de estudio (lanzado en 2008) de la banda de rock chilena Congelador.
 Abrigo (España), aldea española de la parroquia de Feás, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 El abrigo rocoso, cueva natural poco profunda, por lo que se distingue de las cavernas.
 El abrigo meteorológico, estructura que sirve de protección a los instrumentos de una estación meteorológica.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para abrigo.